Le Han Jiang (汉江) est le nom porté par la rivière Han, affluent du Yangzi Jiang (Chine).
 Le Han Jiang (韩江) est un fleuve du Guangdong (Chine).